De Congolese keuken omvat de gastronomie in de Democratische Republiek Congo en de Republiek Congo.

Spijzen 
 Fufu, een gerecht van cassavemeel dat met water aangemaakt is.
 Chikwangue, ook wel bekend als kwanga, een zoet brood ook bereid op basis van cassave.
 Kip moambe
 Mshima, ook wel bidia genoemd, een mix van mais- en cassavemeel. Dit gerecht is oorspronkelijk afkomstig uit de Kasaï en Katanga maar wordt tegenwoordig in geheel Congo gegeten.
 Mikaté, een soort donut

Groenten 

 Pondu, ook wel pondu, is een romig gerecht gebaseerd op cassavebladeren.
 Mfumbua, de Gnetum africanum of koko, is een groene bladplant met een rijk ijzergehalte.

Bibliografie 
  Ken Albala, « Central Africa », in Food Cultures of the World Encyclopedia, vol. 1, Africa, Middle East, ABC-CLIO, 2011, p. 31-41 ISBN 9780313376276
  Chantal Bondedi, Les saveurs du Congo-Kinshasa, Éditions Publibook, Paris, 2011, 62 p. ISBN 9782748361766

Afrikaanse keuken